Unterschnitt steht für

 eine Art des Buchschnittes
 das ungewollte Wegschneiden eines Teils der Zahnflanke bei der Herstellung von Zahnrädern (siehe Unterschnitt (Technik))
 eine Art der Einziehung in der Oberfläche eines Körpers (siehe Unterschnitt (Geometrie))
 eine Art, bei Ballsportarten den Ball in Rückwärtsrotation zu versetzen (siehe Slice (Ballsport))
 einen Teil des Schweizer Ortes Davos

Siehe auch:
 Undercut